Bieder ist

 ein Adjektiv, siehe bieder

Bieder ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Bieder (1825–1910), Schweizer Politiker und Richter
 Hermann Bieder (* 1941), österreichischer Slawist und Hochschullehrer
 Leopold Bieder (1921–1987), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Marcus Bieder (* 1976), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Werner Bieder (1911–1999), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bider